America the Beautiful è un inno patriottico statunitense, pubblicata inizialmente come poesia scritta da Katharine Lee Bates nel 1895, e successivamente arrangiata su musiche di Samuel A. Ward nel 1910. Si tratta di uno degli inni patriottici più popolari in America. Viene usata per introdurre importanti eventi sportivi quali Super Bowl e WrestleMania.

Parole 

O beautiful for spacious skies,For amber waves of grain,For purple mountain majestiesAbove the fruited plain!America! America!God shed his grace on theeAnd crown thy good with brotherhoodFrom sea to shining sea!O beautiful for pilgrim feetWhose stern impassioned stressA thoroughfare of freedom beatAcross the wilderness!America! America!God mend thine every flaw,Confirm thy soul in self-control,Thy liberty in law!O beautiful for heroes provedIn liberating strife.Who more than self their country lovedAnd mercy more than life!America! America!May God thy gold refineTill all success be noblenessAnd every gain divine!O beautiful for patriot dreamThat sees beyond the yearsThine alabaster cities gleamUndimmed by human tears!America! America!God shed his grace on theeAnd crown thy good with brotherhoodFrom sea to shining sea!

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Inni
Canzoni popolari statunitensi
Canzoni popolari del XIX secolo